Erichthonios (griech. Ἐριχθόνιος Erichthónios, lat. Erichthonius) ist der Name zweier bedeutender Gestalten in der griechischen Mythologie:

 Erichthonios (Attika), der erdgeborene, schlangenfüßige Sohn des Hephaistos und der Gaia, König von Attika
 Erichthonios (Dardania), der Sohn des Dardanos, des Königs von Dardania und der Batia